Illbruck steht für:
 Illbruck (Segelboot), Name eines Segelboots, erster deutscher Gewinner des Volvo Ocean Race

Illbruck ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Gustav Illbruck (1927–2004), deutscher Pionier des Hochseesegelns
 Marco Illbruck (* 1986), deutscher Springreiter
 Michael Illbruck, Inhaber der ehemaligen Illbruck GmbH und Segelsportler